Станек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Станек, Иосиф (1916—1944) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из конгрегации паллотинцев, мученик.
 Станек, Райн (род. 1991) — американский бейсболист.
 Станек, Томаш (род. 1991) — чешский легкоатлет, специализирующийся в толкании ядра.
 Станек, Франтишек (род. 1944) — чехословацкий гребной рулевой.